Хвошнянский — малораспространённая еврейская фамилия, происходящая от названия населённого пункта Хвошно (Республика Беларусь). Известные носители:
 Хвошнянский, Борис Анатольевич — российский актёр, снявшийся, например, в фильмах «Гончие» (1, 2, и 3), «Грехи отцов», «Качели».
 Хвошнянский, Марк — российский актёр, снявшийся в фильме «Вдох-выдох».